Bernhard Adelung – politico tedesco
 Friedrich Adelung – filologo e linguista tedesco
 Jakob Adelung – organista e teorico della musica tedesco
 Johann Christoph Adelung – linguista e poligrafo tedesco